Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2021 se déroule du 24 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Ana Konjuh
  Anna Karolína Schmiedlová
  Nuria Párrizas Díaz
  Emma Raducanu
  Cristina Bucșa
  Rebecca Marino
  Elena-Gabriela Ruse
  Katie Boulter
  Valentíni Grammatikopoúlou
  Astra Sharma
  Kristýna Plíšková
  Harriet Dart
  Olga Danilović
  Dalma Gálfi
  Rebeka Masarova
  Jamie Loeb

Repêchées 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») ont été éliminées au dernier tour des qualifications mais sont repêchées pour pallier les forfaits de Jennifer Brady, Sofia Kenin, Serena Williams, Johanna Konta, Wang Qiang et Jeļena Ostapenko :

  Stefanie Vögele
  Viktoriya Tomova
  Mayar Sherif
  Kamilla Rakhimova
  Kristína Kučová
  Greet Minnen

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seixième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'US Open de tennis 2021
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2021
Tennis féminin en 2021